Supermaraton Zagreb – Čazma  poznat i pod nazivom «Od Kaptola do Kaptola» jer se održava na ruti s početkom i krajem na Zagrebačkom odnosno Čazmanskom kaptolu. Duga je 61.35 km. Povod utrke je bilo obilježavanje 750-te obljetnice postojanja Čazme. Idejni začetnik utrke je novinar Boris Kožar koji je organizirao, trčao i pobijedio na tom prvom izdanju čiji je prijenos radila Zagrebačka televizija. Dugi niz godina bila je najduža cestovna atletska utrka u Hrvatskoj. Među najstarijim je sportskim manifestacijama u državi. U najvišem je rangu natjecanja po Hrvatskom atletskom savezu.

Izdanja
2010.
Održan neslužbeno. Organizatori su zbog manjka novca otkazali 35. izdanje. Ipak maratonci su odlučili održati supermaraton dogovarajući se putem internetskog foruma, jer nisu htjeli da se prekine tradicija.

Kazalo:
- strani natjecatelji su označeni zastavom

Statistika (2019.)

Vidi
 Hrvatski atletski savez

Izvori
https://statistik.d-u-v.org/eventdetail.php?event=9785
https://arrs.run/HP_ZC61.htm

Međunarodna atletska natjecanja u Hrvatskoj
Hrvatska športska natjecanja
Športska natjecanja u Zagrebu
Čazma